Die Communauté d’agglomération de l’Auxerrois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Auxerre.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich gleichnamige Gemeindeverband Communauté d’agglomération de l’Auxerrois (vor 2017) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 um acht Gemeinden aus der ehemaligen Communauté de communes du Pays Coulangeois erweitert und dabei unter dem aktuellen Namen neu gegründet. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Auxerrois
Gemeindeverband im Département Yonne
Gegründet 2016